Frenet bzw. Frénet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Frénet (1814–1889), französischer Maler
 Jean Frédéric Frenet (1816–1900), französischer Astronom und Mathematiker

Siehe auch:

 Célestin Freinet (1896–1966), französischer Reformpädagoge